Il Castel del Monte Sauvignon è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle provincie di Barletta-Andria-Trani  e di Bari.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino più o meno intenso
odore: delicato, caratteristico, talvolta fruttato
sapore: asciutto, armonico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Bari  (1991/92)  895,0  
Bari  (1992/93)  792,0  
Bari  (1993/94)  156,0  
Bari  (1994/95)  568,0  
Bari  (1995/96)  622,0

Vini DOC della provincia di Barletta Andria Trani
Vini DOC della città metropolitana di Bari
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sauvignon